Junia puede referirse a lo siguiente:

 Personas:
 Junia (madre de Claudio Marcelo).— Madre de Claudio Marcelo, cónsul en el año 50 a. C.
 Junia Calvina.— Esposa de Lucio Vitelio, cónsul en el año 48 d. C.
 Junia Claudila.— Primera esposa de Calígula.
 Junia la Mayor.— Hija de Servilia y esposa de Lépido el triunviro.
 Junia la Menor.— Hija de Servilia y esposa de Vacia Isáurico, cónsul en los años 48 y 41 a. C.
 Junia Lépida.— Hija de Silano Torcuato.
 Junia Silana.— Enemiga de Agripina la Menor.
 Junia Torcuata.— Virgen vestal.
 Junia Tercia.— Hija de Servilia y esposa de Casio el tiranicida.

 Plantas:
 Junia.— Otro nombre del género de plantas Clethra.